Подгоры — название населённых пунктов в России:

 Подгоры — посёлок строителей Ростовской АЭС в Волгодонском районе Ростовской области, упразднён в 1999 г.
 Подгоры — посёлок в Волжском районе Самарской области.